Яно:

 Яно, Витторио (1891—1965) — итальянский автомобильный конструктор венгерского происхождения.
 Яно, Кисё (род. 1984) — японский футболист.
Яно, Хироми — японская пианистка, супруга Дмитрия Наумова. 
 Яно, Хироми (род. 1955) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка.